Акша́ — село в России, административный центр Акшинского района Забайкальского края. Является центром сельского поселения «Акшинское».

Население —  жителей ().

География 
Село расположено при впадении реки Акша в Онон (бассейн Амура), в 270 км к югу от Читы.

История 
Основано в 1750 году пришедшими из Тотьмы крестьянами.

До Революции Акша была станицей Забайкальского казачьего войска, а 31 мая (12 июня) 1872 года в связи с образованием нового округа Забайкальской области «Высочайше утверждённым мнением Государственного Совета» преобразована в город, центр Акшинского округа (позже округ был преобразован в уезд). Статус города утрачен после Октябрьской революции.

С января 1924 года — уездный центр, город. С 1926 года — село. В Акше находился в ссылке Вильгельм Кюхельбекер.

Климат

Население

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Топографические карты

См. также 
 Катастрофа Ил-12 под Акшой

Примечания

Ссылки 

 
 
 Акшинская крепость в книгах и периодической печати.
 И. Голубцов «Описание некоторых мест Нерчинскаго уезда»

Населённые пункты Акшинского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Районные центры Забайкальского края